Бузо́к жозифлекса (Syringa josiflexa) — рослина роду бузок родини маслинових (Oleaceae). Немає підвидів.. Входить до магноліопсідів.

Відкритий  та . Був культивований з S. josikaea x reflexa.

Примітки 

Бузок